Travelmann ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Travelmann, Domherr in Münster
 Gottfried Travelmann († 1391), Bürgermeister der Hansestadt Lübeck